Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le RC Narbonne.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Phase finale

Finale

Notes et références

Bibliographie 

1989-1990
Rugby à XV en 1989
Rugby à XV en 1990
Sport en France en 1989
Sport en France en 1990